Pécsi ist der Familienname folgender Personen:
 Dániel Pécsi (1895, † im 20. Jahrhundert), ungarischer Tischtennisspieler
 Ildikó Pécsi (1940–2020), ungarische Schauspielerin, Regisseurin und Politikerin
 Márton Pécsi (1923–2003), ungarischer Geowissenschaftler
 Sándor Pécsi (1922–1972), ungarischer Schauspieler